Ярослав I Володимирович  (Ярослав Мудрий; близько 978—1054) — великий князь київський, син Володимира I Святославича.
 Ярослав Осмомисл (?—1187) — князь галицький, син Володимира Володаревича.
 Ярослав Володимирович (князь новгородський) (XII століття) — син безземельного князя Володимира Мстиславича.
 Ярослав Володимирович (князь псковський) (XIII століття) — син псковського князя Володимира Мстиславича.
 Ярослав Володимирович (князь боровсько-ярославецький) (1388—1426) — син Володимира Андрійовича Хороброго.